Patton (Califòrnia) població al comtat californià de San Bernardino
 Patton (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Patton (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Franklin Schaffner estrenada el 1970 i doblada al català
 George Patton (1885 – 1945), general de l'exèrcit dels Estats Units